

Codici 
 way – codice ISO 639-3 della lingua wayana

Persone 
 Eileen Way (1911-1994) – attrice inglese
 Gerard Way (1977) – cantante e fumettista statunitense
 Michael James Way, detto Mikey (1980) – bassista statunitense
 Peter Frederick Way, noto come Pete Way (1951) – bassista britannico
 Sam Way (1987) – modello britannico
 Tony Paul Way (1978) – attore britannico